Хо́пер — тип вантажного вагона
 «Хопе́р» — футбольний клуб з міста Балашов

Топонім 

 Хопе́р — річка в Росії
 Хопе́р — колишня назва залізничної станції Балашов-Пасажирський
 Хопе́р — село в Колишлейському районі Пензенської області

Див. також 
 Хоперський заповідник